Francisco de Medina kan syfta på bland andra:

 Francisco de Medina (1482–1538), spansk jurist
 Francisco de Medina (1550–1615), spansk författare
 Francisco de Medina y Mendoza (1516–1577), spansk historiker 
 Francisco Tadeo Díez de Medina (1725–1803), spansk kolonial ämbetsman